Константин Самарджиев може да се отнася за:

 Коне Самарджиев (1854 – 1912), български книжар от Прилеп;
 Константин Самарджиев (1862 – 1928), български учител и църковен деец от Мехомия;
 Константин Самарджиев Джемото (1884 – 1911), български революционер от Дабиля, Струмишко;
 Кочо Самарджиев (? – 1920), български революционер от Струга;
 Костадин Самарджиев (1871 – 1948), български революционер от Сатовча;